

Geografia

Italia
 Garda – comune italiano in provincia di Verona
 Garda – frazione di San Giorio di Susa in città metropolitana di Torino
 Garda – frazione di Sonico in provincia di Brescia
 Garda – canale artificiale di bonifica della bassa pianura bolognese e ferrarese
 Lago di Garda – lago dell'Italia settentrionale

Romania
 Gârda de Sus – comune del distretto di Alba

Altro
 Garda – olio extra vergine d'oliva DOP
 Garda – numerose tipologie di un vino DOC prodotto in Veneto e Lombardia.
 Gårda Bollklubb – squadra di calcio di Göteborg
 Garda Síochána – forza di polizia della Repubblica d'Irlanda
 Garda TV – emittente televisiva di Padenghe sul Garda

Pagine correlate 
Guarda